Harlingervaart (Bolsward) (Harnzer Feart), een kanaal tussen Bolsward en Harlingen (Friesland)
Harlingervaart (Leeuwarden), een kanaal in de stad Leeuwarden (Friesland)